Tijdens de wereldbeker schaatsen 2011/2012 werd voor het eerst de Grand World Cup berekend. Er was uiteraard nog geen titelverdedigster. Christine Nesbitt verzamelde in deze inaugurele editie meer punten dan haar concurrentes Martina Sáblíková en Ireen Wüst.

Puntentelling 
De puntentelling is afwijkend van de puntentellingen voor de losse onderdelen. Bij elke individuele afstand krijgt alleen de top vijf punten voor dit klassement. Bij een normale wedstrijd is dit één tiende van het aantal normale punten, doch als een afstand twee keer in één weekend wordt verreden, zoals de 500 meter altijd en de 1000 meter tijdens de sprintwereldbeker in Salt Lake City, krijgt een schaatser slechts halve punten. Bij de wereldbekerfinale zijn de te verdienen punten 1,5 keer zo hoog. Ook de massastart telt mee.

Eindstand 
In de onderstaande tabel staat de eindstand van de Grand World Cup van het seizoen 2011-2012. In de linkerhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst per wereldbekerwedstrijd, in de rechterhelft van de tabel zijn de resultaten uitgesplitst naar schaatsafstand. Beide helften komen uiteraard op dezelfde totaalscore uit.

Landenklassement

Externe link 
 Einduitslag Grand World Cup Ladies ISUresults.eu

Grand World Cup vrouwen